Het Zwitsers voetbalelftal speelde negen officiële interlands in het jaar 2000, waaronder drie duels in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal 2002 in Japan en Zuid-Korea. De selectie stond aan het begin van het jaar onder leiding van interim-bondscoach Hans-Peter Zaugg. Hij was de tijdelijke opvolger van de eind 1999 weggestuurde Gilbert Gress. Na vier oefenwedstrijden werd hij afgelost door de Argentijn Enzo Trossero. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst zakte Zwitserland in 2000 van de 48ste (januari 2000) naar de 58ste plaats (december 2000).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1999/00
Zwitsers voetbalkampioenschap 2000/01

Zwitsers voetbalelftal
2000